Liga e Dytë e Kosovës – trzecia w hierarchii klasa męskich rozgrywek ligowych piłkarskich w Kosowie. Od samego początku jest zarządzana przez Kosowski Związek Piłki Nożnej (FFK). Od sezonu 2019/20 przemianowana jest z dwóch grup na jedną 16-zespołową grupę. Cztery drużyny z ligi są losowane do grania w Pucharze Kosowa.

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek Liga e Dytë e Kosovës na podium oficjalnie stawało w sumie 18 drużyn. Liderem klasyfikacji jest KF Ulpiana Lipljan, która zdobyła 2 tytuły mistrzowskie.

Stan po sezonie 2019/2020.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 
 Facebook

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich
Rozgrywki piłkarskie w Kosowie